Adrien de Boer

Politieke carrière 
Adrien de Boer begon zijn politieke carrière als lid van Forum voor Democratie (FVD). Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 werd hij verkozen als raadslid in Amsterdam. In april 2021 diende De Boer zijn ontslag in als raadslid, samen met andere FVD-raadsleden in Amsterdam, vanwege een vertrouwensbreuk met de partijleiding.

Na zijn vertrek bij FVD sloot De Boer zich aan bij de politieke partij JA21, waar hij in december 2020 werd gekozen als voorzitter van het bestuur.

Bron 

Gemeenteraadslid van Amsterdam